(De) Goede Hoop kan verwijzen naar:

Geografisch

Zuid-Afrika
Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika
Fort Goede Hoop (Nieuw-Nederland) in Nieuw-Nederland
Fort Goede Hoop (Goudkust)
Kasteel de Goede Hoop in Kaapstad, Zuid-Afrika
Nederland
De Goede Hoop (Haarlem), een buurt in de Transvaalwijk van Haarlem
Kerken
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop (Vilvoorde) of Onze-Lieve-Vrouwekerk, de hoofdkerk van Vilvoorde
Orde van de Goeie Hoop (Engels: Order of Good Hope), een in 1973 ingestelde onderscheiding van de Republiek Zuid-Afrika
Molens
De Goede Hoop (Mijnsheerenland) in het Zuid-Hollandse Mijnsheerenland
De Goede Hoop (Menen) in het Belgische Menen
Plantages
 De Goede Hoop (Saramacca), een voormalige koffieplantage aan de Saramaccarivier in Suriname
 De Goede Hoop (Surinamerivier), een voormalige plantage aan de Surinamerivier in Suriname
Andere
De Goede Hoop (krant), Afrikaanstalige krant in Zuid-Afrika